

Italia 
 Chiesa del Gesù – Alcamo 
 Chiesa del Gesù – Ancona
 Chiesa del Gesù – Caltagirone
 Chiesa del Gesù – Castiglion Fiorentino
 Chiesa del Gesù – Cortona, ora museo
 Chiesa del Gesù – Como
Chiesa del Gesù – Ferrara
 Chiesa del Gesù – Frascati
 Chiesa del Gesù – Genova
 Chiesa del Gesù – L'Aquila
 Chiesa del Gesù – Lecce
 Chiesa del Gesù – Milano
 Chiesa del Gesù – Mirandola
 Chiesa del Gesù – Montepulciano
 Chiesa del Gesù delle Monache – Napoli
 Chiesa del Gesù Nuovo – Napoli
 Chiesa del Gesù Vecchio – Napoli
 Chiesa del Gesù o Casa Professa – Palermo
 Chiesa del Gesù – Perugia
 Chiesa del Gesù – Roma, sede generalizia dei Gesuiti
 Chiesa del Buon Gesù – Sansepolcro

Altri paesi 

 Chiesa del Gesù – Cieszyn, Polonia

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria di Gesù